Muzzano puede referirse a:

 Muzzano, municipio de Italia.
 Muzzano, comuna de Suiza.